Печема — река в Мурманской области России. Протекает по территории Терского района. Левый приток Вялы.

Длина реки составляет 16 км. Площадь бассейна 42,9 км². Скорость течения 0,2 м/с.

Берёт начало в озере Печемозеро на высоте 83,7 м над уровнем моря. Протекает по лесной, местами болотистой местности. Порожиста. Впадает в Вялу слева в 21 км от устья. Населённых пунктов на реке нет.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Белого моря от западной границы бассейна реки Йоканга (мыс Святой Нос) до восточной границы бассейна реки Нива, без реки Поной. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000212101000008964.

Примечания 

Бассейн Умбы
Реки Мурманской области